Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet 1958 – 6. edycja mistrzostw Europy w koszykówce kobiet, zorganizowana w Polsce (Łodzi) w dniach 9–18 maja 1958. Tytuł po raz pierwszy wywalczyła Bułgaria. Był to pierwszy turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce kobiet rozegrany w Polsce. Następny odbył się w 1978 w Koninie, Toruniu, Zielonej Górze i Poznaniu.

Format rozgrywek 
W turnieju udział wzięło 10 reprezentacji zrzeszonych w FIBA Europa. Został on podzielony na dwie fazy. W pierwszej zespoły zostały podzielone na dwie grupy po 3 drużyny i jedną grupę z 4 drużynami. Mecze rozgrywano w systemie kołowym. 2 najlepsze reprezentacje z grup trafiły do grupy mistrzowskiej, a pozostałe rywalizowały o miejsca od 7. do 10. W drugiej fazie także zastosowano system kołowy. Zwyciężczynie grupy mistrzowskiej zostały mistrzyniami Europy.

Faza pierwsza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza druga

Grupa mistrzowska

Rywalizacja o miejsca od 7. do 10.

Statystyki indywidualne 

Najwięcej punktów

Skuteczność rzutów wolnych

Skład polskiego zespołu:
 Janina Chłodzińska-Urbaniak, Barbara Kowalczyk-Dąbrowska, Danuta Lipowska, Romualda Gruszczyńska-Olesiewicz, Elżbieta Wężyk, Halina Beyer, Alina Szostak, Barbara Szydłowska, Teresa Kaczmarek-Ostańska, Danuta Iwanow, Gabriela Karska, Hanna Loth.

Przypisy 

1958
1958 w Polsce
1958 w koszykówce
Koszykówka w Polsce
Zawody sportowe w Łodzi